osoby noszące nazwisko Pęczak
 Alicja Pęczak (ur. 1970) – pływaczka
 Andrzej Pęczak (ur. 1951) – polityk
 Jan Pęczak (ur. 1978) – gitarzysta
 Paweł Pęczak (ur. 1977) –  polski piłkarz
 pozostali: 
 pęczak – niełamana kasza otrzymywana z oczyszczonych ziaren jęczmienia
 pęczak – niełamana kasza otrzymywana z oczyszczonych ziaren pszenicy, w tym także z pszenicy orkisz (pęczak orkiszowy)
 pęczak – niełamana kasza otrzymywana z oczyszczonych ziaren owsa